Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2021 im Herrentennis. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 24. bis 27. August 2021 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers

Herreneinzel Qualifikation
2021